La parella formada per l'estatunidenc Rajeev Ram i el britànic Joe Salisbury eren els defensors del títol i van reeditar-lo guanyant el tercer títol de la temporada i el tercer títol de Grand Slam junts. Salisbury va mantenir el primer lloc del rànquing de dobles.

Michael Venus, Horacio Zeballos, Mate Pavić, Jean-Julien Rojer i Neal Skupski lluitaven per aconseguir el número 1 del rànquing de dobles ATP.

El tennista brasiler Bruno Soares, sis vegades guanyador d'un títol de Grand Slam, va anunciar la seva retirada en finalitzar el torneig.

Caps de sèrie 

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (campions)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (final)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (semifinals)
  Tim Pütz /  Michael Venus (3a ronda)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (1a ronda)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (quarts de final)
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (2a ronda)
  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios (3a ronda)

  Rohan Bopanna /  Matwé Middelkoop (1a ronda)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2a ronda)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (quarts de final)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (2a ronda)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinals)
  Máximo González /  Andres Molteni (1a ronda)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (1a ronda)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles masculins 

2022
US Open